Фирангиз () — советская драма 1975 года производства киностудии «Азербайджанфильм», являющиеся экранизацией повести Байрама Байрамова «Прохладительность».

Сюжет 
Секретарь райкома Фирангиз осторожна и требовательна, а также очень сурова и непоследовательна. Она не терпит не только своих соотечественников, даже своего супруга, исследователя Мурада и всю семью.

Синопсис 
Фильм был снят по заказу ЦТ СССР и во время проката получил 1-ю категорию.

Создатели фильма

В ролях 
 Вафа Фатуллаева — Фирангиз
 Расим Балаев — Мурад
 Шахмар Алекперов — Файзи
 Бахадур Алиев — Давуд
 Садык Гаксанзаде — Муса
 Мухтар Маниев — Эльхан
 Садая Мустафаева — Масма
 Откам Искендеров- Алхас
 Окума Касумова — супруга Мусы
 Мамед Бурджалиев — водитель
 Гумрах Рагимов

Административная группа 
 оригинальный текст и автор сценария: Байрам Байрамов
 режиссёры-постановщики: Абдул Махмудов, Энвер Аблуч
 оператор-постановщик: Фарамаз Мамедов
 второй оператор: Амин Новрузов
 художник-постановщик: Камиль Наджафзаде
 художник-гримёр: Эльбрус Вахидов
 композитор: Фикрет Амиров
 звукооператор: Асад Асадов

Библиография 
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 220—221.

Ссылки 
 Подробная информация.

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы-драмы СССР
Экранизации повестей
Фильмы Абдула Махмудова